

Фрібург — місто, штат Пенсільванія
 Фрібург — селище, штат Іллінойс
 Фрібург — селище, штат Міссурі